Rot-Weiss Essen (celým názvem: Rot-Weiss Essen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí ve městě Essen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1907 pod názvem SV Vogelheim. Svůj současný název nese od roku 1945. Od sezóny 2011/12 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Získal jeden titul německého mistra v roce 1955, díky němuž se zúčastnil historicky prvního ročníku Poháru mistrů evropských zemí v sezóně 1955/56. V ročníku 1952/53 rovněž vyhrál německý fotbalový pohár. V 60. letech přišel pokles výkonnosti, takže klub chyběl při založení Bundesligy.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Essen s kapacitou 20 650 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1907 – SV Vogelheim (Sportverein Vogelheim)
 1923 – fúze s TB Bergeborbeck ⇒ Rot-Weiss Essen
 1943 – KSG Rot-Weiß/BV 06 Essen (Kriegsspielgemeinschaft Rot-Weiß/BV 06 Essen)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem Rot-Weiss Essen (Rot-Weiss Essen e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Fußballmeisterschaft / Bundesliga ( 1× ) 
 1954/55
 DFB-Pokal ( 1× )
 1952/53
 Fußball-Oberliga West ( 2× )
 1951/52, 1954/55
 Niederrheinpokal ( 9× )
 1992/93, 1994/95, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1938: Bezirksliga Niederrhein – sk. ?
 1938–1944: Gauliga Niederrhein
 1947–1948: Landesliga Niederrhein – sk. 2
 1948–1961: Fußball-Oberliga West
 1961–1963: II. Division West
 1963–1966: Fußball-Regionalliga West
 1966–1967: Fußball-Bundesliga
 1967–1969: Fußball-Regionalliga West
 1969–1971: Fußball-Bundesliga
 1971–1973: Fußball-Regionalliga West
 1973–1977: Fußball-Bundesliga
 1977–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1984: 2. Fußball-Bundesliga
 1984–1986: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1986–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1993: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1993–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1996: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1996–1997: 2. Fußball-Bundesliga
 1997–1998: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1998–1999: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1999–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2004: Fußball-Regionalliga Nord
 2004–2005: 2. Fußball-Bundesliga
 2005–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2007: 2. Fußball-Bundesliga
 2007–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2010: Fußball-Regionalliga West
 2010–2011: NRW-Liga
 2011– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1990/91: Essen byl pro nesplnění licenčních podmínek přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.
 2001/02: Essenu byl pro nesplnění licenčních podmínek odebrán jeden bod.
 2009/10: Essen byl pro nesplnění licenčních podmínek přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1907
Rot-Weiss